Сезон 1980—1981 у Національній лізі А — 84-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Цюрих.

Підсумкова таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1981
Швейцарія
Швейцарія
1980 у швейцарському спорті
1981 у швейцарському спорті